

Трутново — село в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Трутново — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства